Ariadna Sintes – attrice spagnola
 René Sintès – pittore francese
 Victor Sintès – schermidore francese